Движение „Войни на Тангра“ е българска духовно-информационна националистическа организация без ръководна структура и регистрация. 

За основоположник на Движението се счита Ангел Грънчаров – Елтимир. Предмет на дейност е възстановяване и опазване на древнобългарски светилища и артефакти, както и реабилитацията на предхристиянската вяра на прабългарите – Тенгризъм.

Идеологията на Движение „Войни на Тангра“ е силно националистическа и антирепубликанска, като си поставя за цел възстановяване на монархическа прабългарска власт, известна още като Саракт.

Участници от Движение „Войни на Тангра“ често биват арестувани и преследвани за политическите си възгледи. Ангел Грънчаров – Елтимир е обвинен през 1998 г. по чл.108 от НК, след което освободен. Последният арест на участник от Движението е във Варна през 2013 г. при антиправителствени протести срещу енергоснабдителите, кулминирали с оставката на премиера Бойко Борисов.

Източници 

Организации в България
Националистически организации
Движения